Лапид — фамилия и топоним.

 Лапид — общинное поселение в Центральном округе Израиля.
 Лапид, Йосеф (1931—2008) — израильский журналист, телеведущий и политик, министр юстиции, депутат Кнессета.
 Лапид, Надав (род. 1975) — израильский кинорежиссёр, сценарист, писатель.
 Лапид, Яир (род. 1963) — израильский журналист и писатель, драматург, политик, депутат Кнессета, бывший министр финансов. Сын Йосефа Лапида.